Серге́й Серге́евич Секиринский (12 апреля 1955, Симферополь — 8 ноября 2012, Москва, Россия) — российский . Доктор исторических наук (1999), профессор (2004), ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, главный редактор журнала «Российская история» (2012) и журнала «Историк и художник», член организационного комитета междисциплинарного научного семинара по истории взаимовосприятия культур «Россия и мир».

Биография 
Родился в семье доктора исторических наук С. А. Секиринского (1914—1990). Окончил Симферопольский государственный университет им. М. В. Фрунзе, учился в аспирантуре Института истории СССР АН СССР. В 1984 году защитил в Университете дружбы народов им. П. Лумумбы кандидатскую диссертацию «Русская революционная демократия 60-70-х годов XIX в. в освещении современной французской буржуазной историографии». Докторская диссертация: «Русский либерализм: от 40-х к 80-м годам XIX в. (идеи, люди, среда)» (1999).

С 1982 года преподавал в Московском государственном заочном педагогическом институте, Московской Высшей партийной школе, Российском государственном гуманитарном университете, Государственном университете гуманитарных наук, Московском государственном областном университете. В 2004 году получил звание профессора. В 2004 году создал журнал «Историк и художник», выходивший до 2008 года. C 2011 года трудился в Центре по изучению отечественной культуры Института российской истории РАН, с 1987 года по 2011 год — в редакции журнала «История СССР» — «Отечественная история» — «Российская история». Весной 2012 года избран на должность главного редактора журнала «Российская история».

Похоронен 10 ноября 2012 года на Даниловском кладбище.

Сын Денис (род. 1984) — кандидат исторических наук, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике, заместитель министра науки и высшего образования РФ.

Основные публикации 
 Книги и научно-издательские проекты 
 Наше Отечество. Опыт политической истории: В 2 т. М.: Терра, 1991 (в составе авторского коллектива).
 Родословная российской свободы. М.: Высшая школа, 1993 (в соавт. с Т. А. Филипповой).
 Либерализм в России. Очерки истории (середина XIX — начало XX в.). М.: Памятники исторической мысли, 1995 (в соавт. с В. В. Шелохаевым).
 Политическая история: Россия — СССР — Российская Федерация. В 2 т. М.: Терра, 1996 (в составе авторского коллектива).
 Российские консерваторы. М.: ИРИ РАН; «Русский мир», 1997 (в составе авторского коллектива).
 Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. М.: РОССПЭН, 2000 (в составе авторского коллектива).
 Сост., ред.: История России XIX—XX веков: новые источники понимания. М.: Московский общественный научный фонд, 2001.
 Сост., ред.: История страны / История кино. М.: Знак, 2004. [Этому коллективному труду присужден диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России 2004 года в номинации «Книги по истории и теории кино»]
 Гл. ред.: Историк и Художник. Журнал для всех кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство. 2004—2008. № 1 — 18.
 Российский либерализм: идеи и люди. М.: Новое издательство, 2007 (в составе авторского коллектива).
 Сост., автор вступ.ст. и коммент.: А. Д. Градовский. Трудные годы (1876—1880. Очерки и опыты). — М.: РОССПЭН, 2010. (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века).
 Сост., автор вступ.ст. и коммент.: М. Н. Катков. Избранные труды. — М.: РОССПЭН, 2010. (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века).

 Статьи 
 «Юридический вестник» (1879—1892) как источник по истории русской либерально-конституционной мысли // Из истории общественно-политической мысли России XIX века. Межвузовский сборник научных трудов. М., 1990. С. 112—124.
 Чаадаев: апология русского ума // Вестник высшей школы. 1991. № 3. С. 61 — 69.
 Формулы свободы // Кентавр. 1994. № 1. С. 76 — 89.
 Дворянская вольность и царская служба: «наследие Петра» против идей Монтескье и Констана // В раздумьях о России (XIX век). М., 1996. С. 345—364.
 Российские реформаторы: сюжет и книга в контексте научной литературы последних лет // Отечественная история, 1997. № 3. С. 120—135.
 Либеральный идеал и российская действительность XIX века: некоторые аспекты взаимодействия // Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы: Мат-лы международной научной конференции. М., 1999. С. 185—200
 Либерализм // Отечественная история: История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия в пяти томах. Т.3. М., 2000. С. 344—347.
 Беллетристика П. Д. Боборыкина: история либеральной личности в художественных зарисовках // ACTIO NOVA 2000 (сборник научных статей). М., 2000. С. 426—454.
 Штрихи к портрету высшей бюрократии: губернаторы и беллетристы // История России XIX—XX веков: новые источники понимания. М., 2001. С. 76 — 82.
 Константин Дмитриевич Кавелин // Российские либералы: Сб. статей. М., 2001. С. 53 — 84 (в соавт. с А. А. Алафаеевым).
 Борис Николаевич Чичерин // Там же. С. 85 — 113.
 Русский Наполеон. Феномен бонапартизма и легенда о «белом генерале» // Родина. 2001. № 7. С. 60 — 64.
 Российский либерализм XIX века: формула судьбы // Россия XXI. 2002. № 1. С. 68 — 87.
 От книги про дельца до «Книги про бойца» // Отечественная история. 2002. № 1. С. 191—195.
 Четыре «Капитанские дочки» // Отечественная история. 2003. № 6. С. 108—117.
 Советские реалии в зеркале телесериала «Семнадцать мгновений весны» // Россия и современный мир. 2003. № 3 (40). С. 148—160.
 «Бедная Настя», или «Россия в 1839 году» // Историк и Художник. 2004. № 1. С. 135—138.
 Александр Твардовский: «Все потом будет написано заново». Фронтовые очерки 41 года и поэма «Василий Теркин» // Историк и Художник. 2005. № 2 (4). С. 7 — 16.
 Герцен и свобода // Историк и Художник. 2008. № 1/2. С. 398—405.
 История на экране // Справочник учителя истории. 5 — 11 классы. М., 2008. С. 422—452.
 Реформы и люди: А. Д. Градовский о становлении национальной демократической элиты в России // Ежегодник историко-антропологических исследований. 2009. М., 2009. С. 10 — 26.
 «Направленчество» или «внепартийность»: два подхода к изучению русской общественной мысли // Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления. Материалы международной научной конференции. Москва, 28 — 29 октября 2010 г. М.: РОССПЭН, 2011. С. 99 — 110.

Примечания

Литература 
  (в пер.)
 Секиринский Сергей Сергеевич // Институт российской истории РАН сегодня. — М., 2011. — С. 164.

Ссылки 
 С. С. Секиринский на Радио «Свобода» (17 сентября 2007)
 Сайт памяти Сергея Сергеевича Секиринского
 Страница на сайте ИРИ РАН

Редакторы XXI века
Выпускники Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Сотрудники Института российской истории РАН
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Преподаватели ГУГН
Главные редакторы журнала «Российская история»
Похороненные на Даниловском кладбище